Herăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Herăști (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Herăști (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea